Comitatul Allegany, conform originalului din limba engleză, Allegany County, plus cele două varietăți ortografice Alleghany și Allegheny reprezintă numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează.

Toate cele trei variațiuni ortografice sunt pronunțate la fel, având aceeași proveniență, un nume nativ american, oolikhanna, care semnifică râu frumos.

Allegany 

 Comitatul Allegany, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Allegany, statul  -- (Categorie și format)

Alleghany 

 Comitatul Alleghany, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Alleghany, statul  -- (Categorie și format)

Allegheny 

 Comitatul Allegheny, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Comitatul Allegan, statul  -- (Categorie și format)
 Allegany (dezambiguizare) Alleghany (dezambiguizare) Allegheny (dezambiguizare)''

Dezambiguizare
Nume proprii